Wonder ― четвёртый студийный альбом канадского певца Шона Мендеса, выпущенный лейблом Island Records 4 декабря 2020 года.

История 
В августе 2020 года Шон Мендес вытатуировал на правой руке слово wonder, которое позже стало названием альбома и его лид-сингла. 30 сентября 2020 года певец написал пост в социальных сетях с подписью WHAT IS #WONDER.Через несколько часов он объявил название и даты выхода как лид-сингла, так и альбома, а также выпустил интерлюдию Intro, первый трек с альбома. Предварительные заказы на альбом стали известны 30 сентября.

Для продвижения альбома 23 ноября 2020 года на компания Netflix выпустила полнометражный документальный фильм под названием «Shawn Mendes: In Wonder» режиссёра Гранта Сингера, повествующий о нескольких годах жизни Мендеса, включая его восхождение к славе, одноимённое мировое турне 2019 года и создание Wonder. Мендес выступил исполнительным продюсером фильма, который был удостоен специального отбора на Международном кинофестивале в Торонто в 2020 году.

Шон выложил трек-лист альбома через Spotify, он обновлялся ежедневно, начиная со 2 ноября 2020 года. 13 ноября Мендес опубликовал трек-лист в социальных сетях.

Критика 

На сайте Metacritic альбом имеет средний балл 65 из 100, что указывает на благоприятные отзывы.

Редактор журнала Rolling Stone Джон Долан определил Wonder как неотразимую смесь юношеской страсти и агонии совершеннолетия, охарактеризовав его постановку как грандиозную с сентиментальной лирикой, сильно вдохновленной певицей Камилой Кабельо. Крейг Дженкинс из Vulture нашел альбом предсказуемым, но похвалил Мендеса за совершенствование его вокала. Он описал его как альбом, полный интригующих тонов и неожиданных поворотов, с короткими и милыми песнями, которым не хватает энергии его хитовых синглов 2016 года «Treat You Better» и «Mercy».

Трек-лист

Чарты

История релиза

Примечания 

Альбомы 2020 года
Альбомы, спродюсированные Фрэнком Дюксом
Альбомы Island Records
Альбомы Шона Мендеса